Хлорид нептуния(III) — бинарное неорганическое соединение,
соль нептуния и соляной кислоты
с формулой NpCl,
бесцветные кристаллы.

Получение 
 Пропускание водорода через нагретый хлорид нептуния(IV)

Физические свойства 
Хлорид нептуния(III) образует бесцветные, очень гигроскопичные кристаллы (из-за примесей цвет варьируется от светло-зелёного до серо-зелёного)
гексагональной сингонии,
пространственная группа P 6/m,
параметры ячейки a = 0,7420 нм, c = 0,4282 нм, Z = 2.

Литература 
 
 
 
 

Хлориды нептуния